

Результати

† Закінчено достроково, але пілоти класифіковані, оскільки пройшли 90% дистанції.

‡ Етап проводився поза заліком чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Сезон 2004 на офіційному сайті DTM

Автоспорт
Кільцеві автоперегони
Серія DTM